El término Wipeout puede referirse a:

Programas de televisión
 ¡Guaypaut! adaptación española de un concurso televisivo de Estados Unidos. Wipeout es un concurso donde 24 concursantes deben pasar fases para ganar 50.000 dólares, se irán eliminando después de cada fase únicamente. Los últimos 4 tendrán la oportunidad de ganar en la Zona Wipeout, donde tendrán que tener el menor tiempo, el concursante que tenga menor tiempo será el ganador. Este programa ya ha tenido varias celebraciones como: Jefe y empleado, familiar, cerebros contra musculosos y apenas por salir: Wipeout The X Games.

Descripción del programa 
Wipeout es un programa televisivo donde los concursantes están en el agua tratando de pasar de nivel y ganar dinero. Empiezan 24, luego pasan 12, luego 6 y finalmente 4 y el que pase los niveles en el menor tiempo gana el concurso. Ya se han producido dos ediciones de este programa.

Videojuegos de carreras futuristas 
 Wipeout (videojuego)
 Wipeout 2097
 Wipeout HD
 Wipeout 64
 Wipeout Pure
 Wipeout Pulse
 Wipeout 3
 Wipeout 2048
 Wipeout Omega Collection

Canciones 
 Wipe Out (instrumental), Tema de The Surfaris